Яак Йыэрюйт (; 9 декабря 1947, Таллин, Эстонская ССР) — эстонский политик, государственный и дипломатический деятель, , , . Министр обороны Эстонии (2004—2005). Постоянный представитель Эстонии при Организации Объединенных Наций (2004—2005).

Биография 
В 1973 году окончил экономический факультет Таллинского политехнического института (ныне Таллинский технический университет).

С 1970 по 1976 работал редактором в различных газетах, издательствах и библиотеках республики, с 1977 по 1989 - в Союзе писателей Эстонской ССР. В 1989-1990 недолго был заместителем министра культуры Эстонии.

Впервые приобрёл политическую известность, когда участвовал в мероприятиях по восстановлению независимости Эстонии. Политик, член Партии реформ Эстонии.

С 1991 года – на дипломатической работе в МИД Эстонии.

В 1993-1997 годах - Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Финляндии.

В 1998-2002 годах - Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Италии (по совместительству — на Мальте и Кипре). В 2002-2004 годах - инспектор Министерства иностранных дел Эстонии.

В 2004-2005 годах - постоянный представитель Эстонии при Организации Объединенных Наций.

В 2006—2011 годах - Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Латвии.

В 2011-2014 годах - Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Швеции.

Творчество 
Дебютировал как поэт в 1975 году. Автор двухтомника воспоминаний о пребывании в Риме, 6 томов рассказов, четырёхтомника стихов и 2-х детских книг.

Член Союза писателей Эстонии и Эстонского ПЕН-клуба.

Избранные произведения 
 Muutlik (2010)
 On Nagu on
 TÕDE JA VÕIM

С 1974 года женат на писательнице Вийви Луйк.

Награды 
 Орден Льва Финляндии (1995)
 Орден Заслуг (Норвегия) (1998)
  Большой крест Почетного союза Республики Мальта (2001)
 Орден Государственного герба (2002, 2006)
 Орден «За заслуги перед Итальянской Республикой» (2004)
 Орден Трёх звёзд(2009)
 Орден Полярной звезды (2014)

Примечания

Ссылки 
 Jaak Jõerüüt

Министры обороны Эстонии
дипломаты Эстонии
Постоянные представители Эстонии при ООН
Послы Эстонии в Финляндии
Послы Эстонии в Италии
Послы Эстонии в Латвии
Послы Эстонии в Швеции
Послы Эстонии на Кипре
Послы Эстонии на Мальте
Выпускники Таллинского технического университета
Детские писатели Эстонии
Эстонские писатели
Эстонские поэты
Члены ПЕН-клуба
Кавалеры орденов Мальты
Лауреаты литературных премий